Banshee steht für:

 Banshee („Frau aus dem Feenreich, Geisterfrau“), in keltischer Mythologie und irischem Volksglauben ein weiblicher Geist aus der Anderswelt
 Banshee (Schiff), das erste Stahlschiff, das den Atlantik überquerte
 Banshee (Medienspieler), Software zur Verwaltung und Wiedergabe von Musik und anderen Medien
 Banshee (Kings Island), Achterbahn im amerikanischen Freizeitpark Kings Island
 3dfx Voodoo Banshee, 3D-Grafikchipsatz
 McDonnell F2H Banshee, Flugzeug des amerikanischen Herstellers McDonnell Douglas
 YFZ 350 Banshee, ein Quad der Marke Yamaha Motor

Werktitel:
 Cry of the Banshee, britischer Horrorfilm (1970) 
 Banshee (Film), Spielfilm (2006)
 Banshee – Small Town. Big Secrets., amerikanische Fernsehserie (ab 2013)
 Scream of the Banshee (Film), Spielfilm (2011)

Siehe auch:
 Siouxsie and the Banshees (britische Rockband)